Feistmann ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen Feistmann (1859–1920), hessischer Landtagsabgeordneter und Lederfabrikant 
 Rudolf Feistmann, auch Rudolf Fürth, (1908–1950), deutscher Journalist